Biafra, antigo estado secessionista no sudeste da Nigéria
 Byafra, o cantor romântico brasileiro
 Jello Biafra, músico norte-americano

Ver também